NASDAQ-100 (Насдак) — американский фондовый индекс. В индекс включаются 100 крупнейших по капитализации компаний, акции которых торгуются на бирже NASDAQ. В индекс не включаются компании финансового сектора.

История 

История индекса начинается в 1985 году, когда одновременно было введено 2 новых индекса: NASDAQ-100 и NASDAQ Financial-100. В первый индекс были включены промышленные высокотехнологичные компании, во второй — финансовые.

Функционирование индекса началось на отметке 250 пунктов.

В 1998 году в индекс были допущены иностранные компании. Изначально требования к ним были строгие, но были смягчены в 2002 году.

Исторический максимум — свыше 4700 пунктов — был достигнут индексом в 2000 году на волне доткомов.

Торгуемые инструменты, базирующиеся на NASDAQ-100 
На Чикагской товарной бирже торгуется расчётный фьючерс, базовым активом которого является индекс NASDAQ-100. Стандартный размер контракта составляет $100 x NASDAQ-100, тикер ND. Торгуются и мини-фьючерсы размером $20 x NASDAQ-100, тикер NQ. Оба фьючерса входят в число наиболее активно торгуемых на бирже.

На бирже NASDAQ под тикером QQQ торгуется фонд, структура которого аналогична индексу NASDAQ-100, и с высокой точностью повторяет его динамику. Он пользуется популярностью среди фондовых игроков, и относится к числу ликвидных инструментов фондового рынка.

Компоненты индекса 
Этот список действителен на момент закрытия торгов 8 февраля 2021 года. Актуальный список доступен в разделе Внешние ссылки. Следует понимать, что это алфавитный список самых крупных из нескольких тысяч компаний, а не ранжированный перечень.

 Activision Blizzard (ATVI)
 Adobe Systems Incorporated (ADBE)
 Alexion Pharmaceuticals (ALXN)
 Align Technology Inc. (ALGN)
 Alphabet Inc. Class A (GOOGL)
 Alphabet Inc. Class C (GOOG)
 Amazon.com, Inc. (AMZN)
 American Electric Power (AEP)
 Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)
 Amgen Inc. (AMGN)
 Analog Devices (ADI)
 Ansys Inc. (ANSS)
 Apple Inc. (AAPL)
 Applied Materials, Inc. (AMAT)
 Atlassian Corporation Plc (TEAM)
 ASML Holding N.V. (ASML)
 Autodesk, Inc. (ADSK)
 Automatic Data Processing, Inc. (ADP)
 Baidu.com, Inc. (BIDU)
 Biogen, Inc (BIIB)
 Booking Holdings Inc. (BKNG)
 Broadcom Limited (AVGO)
 Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)
 CDW Corporation (CDW)	
 Cerner Corporation (CERN)
 Charter Communications, Inc. (CHTR)
 Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP)
 Cintas Corporation (CTAS)
 Cisco Systems, Inc. (CSCO)
 Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH)
 Comcast Corporation (CMCSA)
 Copart, Inc. (CPRT)
 Costco Wholesale Corporation (COST)
 CSX Corporation (CSX)
 Datadog (DDOG)
 DexCom, Inc. (DXCM)
 DocuSign, Inc. (DOCU)
 Dollar Tree, Inc. (DLTR)
 eBay Inc. (EBAY)
 Electronic Arts (EA)
 Exelon (EXC)
 Facebook (FB)
 Fastenal Company (FAST)
 Fiserv, Inc. (FISV)
 Gilead Sciences, Inc. (GILD)
 IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)
 Illumina, Inc. (ILMN)
 Incyte Corporation (INCY)
 Intel Corporation (INTC)
 Intuit, Inc. (INTU)
 Intuitive Surgical Inc. (ISRG)
 JD.com (JD)
 KLA Corporation (KLAC)
 Kraft Heinz Company (KHC)
 Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)
 Lam Research, Inc. (LRCX)
 lululemon athletica inc. (LULU)
 Marriott International, Inc. (MAR)
 Marvell Technology Group Ltd. (MRVL)
 Match Group, Inc. (MTCH)
 Maxim Integrated Products (MXIM)
 MercadoLibre, Inc. (MELI)
 Microchip Technology Inc. (MCHP)
 Micron Technology, Inc. (MU)
 Microsoft Corporation (MSFT)
 Moderna (MRNA)
 Mondelēz International (MDLZ)
 Monster Beverage (MNST)
 NetEase, Inc. (NTES)
 Netflix (NFLX)
 NVIDIA Corporation (NVDA)
 NXP Semiconductors (NXPI)
 O’Reilly Automotive, Inc. (ORLY)
 Okta, Inc. (OKTA)
 PACCAR Inc. (PCAR)
 Paychex, Inc. (PAYX)
 PayPal Holdings, Inc. (PYPL)
 Peloton Interactive, Inc. (PTON)
 PepsiCo, Inc. (PEP)
 Pinduoduo Inc. (PDD)
 QUALCOMM Incorporated (QCOM)
 Regeneron Pharmaceuticals (REGN)
 Ross Stores Inc. (ROST)
 Seagen Inc. (SGEN)
 Sirius XM Radio, Inc. (SIRI)
 Skyworks Solutions, Inc. (SWKS)
 Splunk Inc. (SPLK)
 Starbucks Corporation (SBUX)
 Synopsys, Inc. (SNPS)
 Tesla Motors, Inc. (TSLA)
 Texas Instruments, Inc. (TXN)
 T-Mobile US (TMUS)
 Trip.com Group Limited (TCOM)
 Twenty-First Century Fox Class A (FOXA)
 Twenty-First Century Fox Class B (FOX)
 VeriSign, Inc. (VRSN)
 Verisk Analytics (VRSK)
 Vertex Pharmaceuticals (VRTX)
 Walgreens Boots Alliance (WBA)
 Workday, Inc. (WDAY)
 Xcel Energy Inc. (XEL)
 Xilinx, Inc. (XLNX)
 Zoom Video Communications, Inc. (ZM)

См. также 
 Индексы NASDAQ

Ссылки 
 Информация о индексе на сайте NASDAQ

Фондовые индексы США
NASDAQ
Компании, входящие в индекс NASDAQ-100